Ивонн Саддик () — фигуристка из Великобритании, серебряный призёр чемпионата мира 1968 года, серебряный призёр чемпионатов Европы 1966—1968 годов, серебряный призёр чемпионатов Великобритании 1965—1968 годов в танцах на льду. Выступала до 1967 года в паре с Роджером Кеннерсоном, а с 1967 года с Малкольмом Кэнноном.

Спортивные достижения 

(с  Роджером Кеннерсоном)

(с  Малкольмом Кэнноном)

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Великобритании